Arri, religiós considerat heretge (Ari, o Arius)
 Quint Arri (Quintus Arrius), pretor romà 
 Quint Arri el jove (Quintus Arrius), fill de Quint Arri i aspirant a cònsol
 Arri Àper